Municipio de Fairmont puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairmont (condado de Robeson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Robeson.
 Municipio de Fairmont (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.